Afua steht für:
 Afua (Insel), kleine Insel des Fakaofo-Atolls, Teil von Tokelau, Südpazifik
 Afua (Kamerun), Ort in Belo (Kamerun), Region Nord-Ouest, Kamerun
 Afua (Nigeria), Ort in Ibiono-Ibom, Akwa Ibom, Nigeria
 Afua (Papua-Neuguinea), Ort in Sandaun Province, Papua-Neuguinea
 Afua (Venuskrater), Krater auf der Venus, siehe Liste der Venuskrater/A
 Afua (Vorname)

Afuá steht für:
 Afuá, Gemeinde (Munizip) im Norden der Insel Marajó, im brasilianischen Bundesstaat Pará
 Afuá (Brasilien), Hauptort in der Gemeinde Afuá im Norden der Insel Marajó, im brasilianischen Bundesstaat Pará